A Minnesota North Stars egy profi jégkorong csapat volt az észak-amerikai profi jégkorong ligában, a National Hockey League-ben. A csapat székhelye a Minnesota állambeli Bloomington volt. A csapatot 1967-ben alapították és 1993-ban szűnt meg. Kétszer jutottak be a Stanley-kupa döntőbe, de nem sikerült győzniük.

Szezonok

Források
Adatok a csapatról

A Minnesota North Stars szezonjai